Dit is een lijst van stations en haltes van het "Amsterdamse" metronet. De stations bevinden zich in de gemeentes Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.

Stations

Zie ook 
 Amsterdamse metro
 Lijst van Rotterdamse metrostations

 
Amsterdam